1-й чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошёл с 31 июля по 11 августа 1985 года в Китае. В турнире участвовали футболисты, родившиеся после 1 августа 1968.

Стадионы

Квалификация

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА

Международные соревнования по футболу в Китае
Июль 1985 года
Август 1985 года
1985 год в Китае
Чемпионаты мира в Китае